RMS Carpathia,  paquebot transatlantique britannique
 Carpathia, chanson du groupe The Vision Bleak

Lieux fictifs
 Carpathia, un pays fictif dans le film Vacances romaines (Roman Holiday), 
 Carpathia, un royaume fictif des Balkans, considéré comme la Roumanie, dans les films 
 Le Prince et la Danseuse (1957)
 SOS Fantômes 2 (1989) 
 Tempête du Dragon (2004)
ainsi que dans la série télévisée l'Île fantastique, saison 1, épisode 14
 Carpathia, une planète fictive de la série télévisée britannique Outcasts
 Carpathia, un empire fictif dans le jeu Crusader Kings 2 de l'éditeur Paradox Interactive

Notes et références